Fort Morgan kan syfta på:

 Fort Morgan, Alabama
 Fort Morgan, Colorado